François Billot de Lochner né François Billot  le 16 juin 1951, est une personnalité du monde associatif, un essayiste et militant politique conservateur français.

Biographie 
Né le 16 juin 1951, il est le fils de Henri Billot et de Marie-Thérèse Gillet. D'abord connu sous son nom de naissance François Billot sous lequel il signe ses premiers ouvrages, il est autorisé sur sa demande en 2004 à ajouter à son nom celui de Lochner par décret du 14 avril 2006.

Ouvrages 
Il est l’auteur de plusieurs essais politiques et romans engagés, parmi lesquels :
 
 )
 12 mesures pour 2012 (Éditions François-Xavier de Guibert, 2010)
 La Répression pour tous ? (Lethielleux, 2013)
Municipales 2014 : 18 propositions (Éditions François-Xavier de Guibert, 2014)
 Échapper à la mort de la France (Éditions François-Xavier de Guibert, 2015)
 Le manifeste de la dernière chance (Terramare, 2016)
 Les parfums du château (Terramare, 2017)
 Chronique de l'islamisation ordinaire de la France (Pierre-Guillaume de Roux, 2017)

Références

Liens externes 

Banquier français
Personnalité masculine française de la radio
Animateur sur Radio Courtoisie
Élève de l'Institut d'études politiques de Paris
Élève de l'EM Lyon Business School
Essayiste français du XXIe siècle
Naissance en juin 1951